Фамилија Кинтана има више значења:

 Фамилија Кинтана, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кинтана, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику